Les Adiaphanida sont un super-ordre de vers plats rhabditophores.

Systématique 
Le super-ordre des Adiaphanida a été créé en 2002 par  et .

Phylogénie

Liste des ordres 
Selon  :
 Fecampiida Rohde , 1994
 Prolecithophora Karling, 1940
 Tricladida Lang, 1884

Étymologie 
Le nom Adiaphanida dérive du préfixe grec ancien , a-, « privation », et , diaphanês, « transparent », soit « opaque » et ce en référence au fait que la plupart de ces espèces, voire toutes, présentent un corps plus ou moins opaque.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Espèce de plathelminthes (nom scientifique)